Peter Paulsen er navnet på flere personer:

 Peter von Paulsen (1735-1815) – dansk officer og godsejer
 Peter Paulsen (præst) (1778-1855) – dansk præst
 Peter Paulsen (døvstummelærer) (1808-1886) – dansk døvstummelærer